Город мёртвых может означать:

Фильмы
 «Город мёртвых» — британский фильм 1960 года.
 «Город живых мертвецов» — итальянский фильм 1980 года.
 «Париж. Город мёртвых» — американский фильм 2014 года.

Прочее
 Город мёртвых — исламское кладбище на юго-востоке Каира в Египте.
 Город мёртвых — комплекс склеповых сооружений XIV—XVIII веков у селения Даргавс в Северной Осетии (Россия).
 «Город мёртвых» — песня (1998) с альбома Hell of a Tester группы The Rasmus.

См. также
 Древние деревни Северной Сирии — группа из 700 заброшенных строений на северо-западе Сирии между городами Алеппо и Идлиб, в англоязычной литературе именуются «Мёртвые города» ().
 Эль-Тахин — археологический объект в Мексике, также известный как «Место мёртвых».
  — вымышленный египетский город из фильмов «Мумия» (1999) и «Мумия возвращается» (2001), также известный как «Город мёртвых».
 «Город зомби» — итальяно-испанский фильм 1980 года.
 «» — американский фильм 2006 года, в Германии и Италии вышел в прокат под названием «Город мёртвых».
 Некрополь — комплекс погребений древнего мира, с древнегреческого языка дословно переводится как «Город мёртвых».